Sabrodt (slawischer Ursprung: za brod) ist der Name mehrerer Orte:

Sabrodt (Elsterheide), Ortsteil der Gemeinde Elsterheide in Sachsen, Deutschland 
Sabrodt (Tauche), Ortschaft von Trebatsch in der Gemeinde Tauche in Brandenburg, Deutschland

und ist der Name folgender Seen:

 Sabrodter See, ein in der Flutung befindlicher See des Lausitzer Seenlandes in Sachsen, Deutschland

siehe auch:

Zabród
Zábrod
Zábroď